Caburé, puede referirse a:

 Caburé que es el nombre común de varias aves rapaces nocturnas (orden Strigiformes) del género Glaucidium, conocidas en España como mochuelos.

 Caburé una comida típica del Paraguay y la provincia de Misiones en Argentina, amén de los residentes paraguayos en esa provincia (unos 26 mil habitantes aproximadamente), hace de este alimento algo cotidiano y tradicional también en el Noreste argentino (o, NEA), donde la harina de maíz y la mandioca son base fundamental de la gastronomía regional.